GAC steht für:

Kraftfahrzeugmarken und Hersteller:
 GAC (Automarke), chinesische Automarke
 GAC Motor Co., Ltd., chinesischer Automobilhersteller
 GAC Changfeng Motor Co., Ltd., ehemaliger chinesischer Hersteller von Pickups und SUVs
 GAC Fiat Chrysler Automobiles Co., Ltd., in China ansässiger Joint-Venture-Automobilhersteller
 GAC Gonow Automobile Co., Ltd., chinesischer Hersteller von Nutzfahrzeugen und SUVs
 GAC Mitsubishi Motors Co., Ltd., in China ansässiger Joint-Venture-Automobilhersteller
 GAC New Energy Automobile Co., Ltd., chinesischer Elektroautohersteller (auch bekannt unter der gängigen Abkürzung „GAC NE“)
 GAC Nio New Energy Automobile Technology Co., Ltd.,chinesischer Elektroautohersteller
 GAC Toyota Motor, chinesischer Automobilhersteller
 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., der größte Automobilhersteller Südchinas (besser bekannt unter seiner Abkürzung „GAC“)

Sonstige Unternehmen:
 GAC Logistics, ein Logistikunternehmen der Gulf Agency Company, Dubai
 GAC Toyota Engine, chinesischer Motorenhersteller
 GlobeAir (ICAO-Code), österreichische Charterflug-Gesellschaft
 Guinea Alumina Corporation, guineische Minengesellschaft

Sonstiges:
 General Affairs Council, der Rat für Allgemeine Angelegenheiten der EU
 Geological Association of Canada
 Global Assembly Cache, ein Verfahren des .NET-Frameworks
 Governmental Advisory Committee, siehe Internet Corporation for Assigned Names and Numbers#Advisory Committees
 Graphic Adventure Creator, ein Programm zur Entwicklung und Erstellung von Adventurespielen von 1985
 Grupo de Acção Cultural, eine portugiesische Musikerinitiative
 Grupo de Acciones de Comando Fuerzas Especiales, eine venezolanische Spezialeinheit
 den Teil eines Tripletts eines Codons, siehe Genetischer Code #Codon

Gac steht für:
 Gacfrucht (Momordica cochinchinensis), eine Pflanzenart aus der Familie der Kürbisgewächse

Gac ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Le Gac (* 1936), französischer Maler, Konzeptkünstler und Fotograf
 Olivier Le Gac (* 1993), französischer Radsportler

Siehe auch:
 Gać
 Gack

Abkürzung